

Давидкова — присілок, Ачитський міський округ, Свердловська область
 Давидкова — присілок, Слободо-Туринський район, Свердловська область